Kravany je název více míst na Slovensku:

 Kravany (okres Poprad) – obec v okrese Poprad
 Kravany (okres Trebišov) – obec v okrese Trebišov
 Kravany nad Dunajom – obec v okrese Komárno

Externí odkazy